Камачо има више значења:

 Камачо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Камачо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Камачо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Камачо (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику